O nome Ernesto foi dado a cinco ciclones tropicais no Oceano Atlântico:
 Tempestade tropical Ernesto (1982) - formou-se de uma depressão tropical a sudoeste de Bermudas, seguiu para nordeste por dois dias antes de dissipar-se sem ameaçar a costa.
 Tempestade tropical Ernesto (1986) - formou-se a leste de Bermudas e moveu-se rapidamente para leste e depois foi absorvido por uma área de baixa pressão extratropical a norte de Açores. Não há registros de danos ou casualidades.
 Tempestade tropical Ernesto (1994) - formou-se a sudoeste de Cabo Verde, moveu-se para norte por dois dias e então se enfraqueceu para uma depressão tropical, dissipando-se no dia seguinte sem nunca ter ameaçado a costa.
 Tempestade tropical Ernesto (2000) - uma tempestade tropical mínima que durou por apenas dois dias e não ameaçou a costa.
 Furacão Ernesto (2006) - formou-se próximo às Pequenas Antilhas e atingiu brevemente a intensidade de um furacão antes de fazer landfall no Haiti e Cuba, também atingindo os Estados Unidos na Flórida e nas Carolinas, matando sete pessoas.
 '''Tempestade Tropical Ernesto(2018) - formou-se ao sudoeste dos Açores como tempestade subtropical. Transitou para tempestade tropical antes de começar a enfraquecer. Os seus restos afetaram a Irlanda e o Reino Unido, com chuvas. Não ameaçou a costa.
Desambiguação